Die Rettungsleine beschreibt:
 ein Hilfsmittel bei der Wasserrettung, siehe Rettungsleine (Wasserrettung)
 eine Sicherungsleine bei der Feuerwehr, siehe Feuerwehrleine

Eine Rettungsschnur besteht aus leichtem Nylongewebe und wird von Gleitschirm- und Drachenfliegern mitgeführt, um sich im Falle einer Baumlandung Rettungsgegenstände hochgeben zu lassen.